Warm Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Warm Springs (Georgia)
Warm Springs (Oregon)
Warm Springs (film), een televisiefilm uit 2005